Honda ():
 Honda — японская команда «Формулы-1», существовавшая в 1964–1968 годах.
 Honda — японская команда «Формулы-1», существовавшая в 2006–2008 годах.

См. также 
 Honda в Формуле-1
 Honda в автоспорте
 Honda